Sogndal Fotball is een Noorse voetbalclub uit de plaats Sogndal, gelegen aan de Sognefjord in de provincie Vestland. De traditionele kleuren zijn zwart-wit.

Geschiedenis
De voetbalvereniging werd in 1926 opgericht als Sogndal IL. Het was in 1976 bekerfinalist (1-2-verlies tegen SK Brann). Sogndal speelt zijn thuiswedstrijden in de Fosshaugane Campus. De naam Campus wordt gebruikt, omdat de Universiteit en Hoge School van Sogndal in het stadion zijn gehuisvest.

De zwart-witten spelen met regelmaat in de Eliteserien, maar is daar geen vaste waarde. Na de eeuwwisseling promoveerde het drie keer naar de hoogste klasse (2000, 2010, 2015). 

In 2018, 2019 en 2020 deed het pogingen om als nog een stap hoger te voetballen, maar het werd uitgeschakeld door respectievelijk Aalesunds FK, Kongsvinger IL en Mjøndalen IF. Laatstgenoemde bezegelde in de finale het lot door in de 97ste minuut de winnende treffer binnen te koppen, waardoor Sogndal met een 3-2-verlies in de 1. divisjon bleef.

Erelijst 
 Beker van Noorwegen
Finalist: 1976

Eindklasseringen

|}

De Noorse divisjons hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie:  Eliteserien#Geschiedenis, 1. divisjon#Naamsveranderingen, 2. Divisjon.

Bekende (oud-)spelers
 Jostein Flo (1991-1993)
 Tore André Flo (1993-1994, 2011-2012)
 Malick Mane (2012-heden)
 Hannu Patronen (2012-heden)
 Taijo Teniste (2012-heden)

Externe links
 Officiële website

Noorse voetbalclub
Sogndal
Vestland
Sport in Vestland